Ла Вака има више значења:

 Ла Вака (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вака (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вака (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вака (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вака (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику